Władysław Drużyłowski (ok. 1810-1837), uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec, współorganizator spisku omskiego
 Władysław Drużyłowski (1835-1895), lekarz polski, działający w Płocku